Све́нский Успе́нский монасты́рь — мужской монастырь Брянской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Супонево Брянского района Брянской области.

История 
Основан, по преданию, в 1288 году брянским князем Романом Михайловичем. Легенда гласит, что князь внезапно стал терять зрение. Для исцеления он послал в Киево-Печерский монастырь за чудотворной иконой — Печерской иконой Божией Матери. Во время путешествия по Десне икона чудесным образом исчезла из лодки и оказалась на берегу реки Свинь (с XVII века — Свень), куда и пришёл князь. После молитвы перед иконой он исцелился. На этом месте он повелел основать монастырь, срубить храм во имя Богоматери, и наделил его землями. По названию реки Свини монастырь вплоть до XVII века носил название Свинский.

Документальные сведения о существовании обители появились в XVI веке, когда Иван Грозный повелел поставить здесь две каменные церкви, в том числе восстановленный в 2011 году храм во имя святых Антония и Феодосия Печерских. В 1583 году монастырь разорён литовцами, в 1664-м — крымскими татарами.

Архитектурный ансамбль монастыря принадлежит к традиции слободского барокко. В 1679 году возведена надвратная Сретенская церковь, сохранившаяся до нашего времени. По церковной легенде, в монастыре бывал Пётр I. Домик, где он якобы ночевал, сохранялся до начала XX века, а «дуб Петра Великого» и сейчас стоит перед монастырём, являясь известной достопримечательностью.

В 1681—1786 годах монастырь был приписан к Киево-Печерской лавре и носил наименование Ново-Печерский. В эти годы здесь были построены надвратная Спасо-Преображенская церковь (1742) и монументальный Успенский собор (1758, снесён в 1930). Перед стенами монастыря шумела ярмарка, одна из самых крупных на западе России.

После возвращения монастырю статуса самостоятельного он, чтобы избежать прежнего неблагозвучного названия, был наименован Свенским, соответственно и река Свинь была переименована в Свень. Согласно Манифесту о секуляризации монастырских земель (1764), монастырь был отнесён к третьему классу.

Свенская (Печерская) икона Божией Матери (с Антонием и Феодосием Печерскими) после в 1925 году была увезена в Москву, в Третьяковскую галерею. По традиции приписывается киево-печерскому иконописцу Алипию (XI век), по мнению Виктора Лазарева, «возможно, что мы имеем здесь копию с копии, выполненную уже в Свенском монастыре».

В 1920-е годы началось постепенное закрытие монастыря, которое было полностью завершено к 1926 году, а в 1930 году значительная часть монастырских построек, включая главный собор, была снесена. Успенский собор был взорван группой подрывников под руководством Рыхлова. От взрыва пострадал и храм Святых Антония и Феодосия Печерских, от него сохранился лишь нижний ярус.

Сохранившиеся здания возвращены церкви в 1992 году, когда был возобновлён и сам монастырь. Взорванный Успенский собор монастыря был восстановлен в сентябре 2019 года. 20 октября 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного собора.

Настоятели монастыря 
 Настоятели Свенского монастыря:

 Иосиф (Неелов) (1587—1594/1595)
 игумен Иона
 Иов (Челюсткин) (1618—1635), строитель
 игумен Игнатий — второй в синодике 1626 года
 Маркелл — 1679—1680
 наместник иеромонах Иоанн Максимович — 1681(?)—1695
 Афанасий (Миславский) (до 1 февраля 1700 года)
 Лука (Белоусович) (1749?—1752)
 наместник Гервасий (1749?-1752)
 наместник Иерофей (1752—1755)
 наместник Ипатий (Войцехович) (1755—1760)
 игумен Ираклий (Лятошевич) (1760—1766)
 игумен Каллист (1766-?)
 игумен Палладий (1770—1787)
 игумен Модест (1787—1796)
 игумен Никон II (1796—1797)
 игумен Елеазар (1798)
 игумен Феодосий II (1799)
 игумен Мануил (1800—1801)
 игумен Израиль (1801—1802)
 игумен Филарет (Амфитеатров) (1802—1804)
 игумен Дионисий (Цветаев) (1804—1805)
 игумен Амвросий I (1806—1808)
 игумен Амвросий II (1809—1833)
 игумен Сергий (1833)
 игумен Дометий (1833—1835)
 игумен Венедикт (1837—1839)
 архимандрит Смарагд (1842—1859†), погребён в Свенском монастыре.
 архимандрит Иерофей (Добрицкий) (1860—1882†), погребён в Свенском монастыре.
 игумен Филарет (Яценко) (18 мая 1905 — 10 марта 1908)
 игумен Гервасий (?—1917†)
 архимандрит Алексий (Замараев) (1918—1921)
 архимандрит Никодим (Анискин) (1992—2010)
 игумен Митрофан (Охалов) (2010—2012)
 игумен Алексий (Тюрин) (2012—2020†)
 игумен Тихон (Колесняк) (с 17 июня 2021).

Разное 
 В 2017 году Банком России выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля «Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря, Брянская область». На монете изображена церковь Спаса Преображения Свенского монастыря на фоне силуэта монастыря.

Примечания

Ссылки 
 www.svenmon.org — официальный сайт монастыря.

Монастыри Успения Богородицы
Храмы Успения Богородицы
 
Брянский район
Монастыри Брянской области